Tolapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tolapa, Tequila, 
 Tolapa, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Tolapa, Tehuipango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar